5 Tage nach der letzten Sitzung des Zentralkomitees der SED am 3. Dezember 1989, auf welchem dieses geschlossen zurücktrat, fand am 8. und 9. Dezember ein außerordentlicher Parteitag der SED statt, welcher am 16. und 17. Dezember 1989 fortgesetzt wurde. Auf diesem wurde Gregor Gysi als neuer Parteivorsitzender gewählt. Auch ein neues Führungsgremium, nunmehr wieder Parteivorstand, wie zwischen 1946 und 1950 schon einmal, wurde gewählt. Zudem benannte sich die Partei in SED-PDS um.

Quellen 
ND vom 11. Dezember 1989 S. 3

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
!Parteivorstand SEDPDS
Liste (Politiker)
Politik 1989
Politik 1990
12